Irodalom
 Dorian Gray arcképe (The Picture of Dorian Gray), Oscar Wilde regénye (1890)
 → The Picture of Dorian Gray (egyértelműsítő lap), a mű eredeti angol címen elérhető feldolgozásai
 → Dorian Gray (egyértelműsítő lap)

Filmek
 Dorian Gray arcképe (Das Bildnis des Dorian Gray), 1917-es német némafilm, Oscar Wilde regényéből, rendezte Richard Oswald, címszereplő Bernd Aldor
 Dorian Gray képe (The Picture of Dorian Gray), 1945-ös angol film, Oscar Wilde regényéből, rendezte Albert Lewin, címszereplő Hurd Hatfield
 Dorian Gray arcképe (Dorian Gray), 2009-es angol film, Oscar Wilde regényéből, rendezte Oliver Parker, címszereplő Ben Barnes

Lásd még
 Az Élet királya, 1918-as magyar némafilm, Oscar Wilde regényéből, rendezte Deésy Alfréd, címszereplő Dán Norbert
 Dorian Gray bűnei (The Sins of Dorian Gray), 1983-as amerikai tévéfilm, Oscar Wilde regényéből, rendezte Tony Maylam, címszereplő Belinda Bauer
 Dorian (Pact with the Devil), 2003-as brit–kanadai film, Oscar Wilde regényéből, rendezte Allan A. Goldstein, címszereplő Ethan Erickson

Jegyzetek